13. Светско првенство у одбојци за жене 1998. (-{1998 FIVB Women's World Championship}-) је одржано у Јапану од 3. до 12. новембра 1998. На првенству су учествовале 16 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 4 екипе.

Финални меч је одигран између Кубе и Кине. Златну медаљу је одбранила репрезентација Кубе, сребрну је освојила Кина и бронзану репрезентација Русије.

Земље учеснице 
За првенство су се квалификовале следеће репрезентације:

 

Све репрезентације су дошле на првенство играјући квалификације осим репрезентације Јапана која се квалификовала као домаћин првенства и репрезентације Кубе званичног првака света.

Градови домаћини

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из три круга (први, други и завршни круг). У , 16 репрезентација је било подељено у 4група (у у свакој групи по четири екипе). У групама се играло по Бергеровом систему. По три најбоље пласиране екипе из сваке групе су прошле у Други круг. Последњепласиране екипе из сваке групе су завршиле такмичење на деоби 13. места у коначном пласману.
У  су креиране две групе са по 6 екипа. У групама се играло по Бергеровом систему. По две првопласиране екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе су се пласирале у борбу од 5.-8. места. Петопласиране екипе су завршиле такмичење на деоби 9. места у коначном пласману. Шестопласиране екипе су завршиле такмичење на деоби 11. места у коначном пласману.

Први круг 

Формиране су 4 групе са по 4 екипа.

Прве 3 екипе из сваке групе иду у други круг.

Група A - Токио

Група Б - Токујама

Група Ц – Мацумото

Група Д - Кагошима

Други круг

Група Е – Нагоја

Група Ф - Фукуока

Финални круг - Осака

5.-8. место

5.-8. место - полуфинале

7. место

5. место

1. – 4. место

Полуфинале

3. место

Финале

Коначни пласман учесника

Награде 
 Најбоља играчица (MVP):  Регла Торес
 Најбољи поентер:  Барбара Јелић
 Најбољи смечер:  Ана Фернандез
 Најбољи блокер:  Регла Торес
 Најбољи сервер:  Елес Леферинк
 Најбољи одбрамбени играч:  Хироко Цукумо
 Најбољи примач:  Хироко Цукумо
 Најбољи дизач:  Мауриција Сациатори
 Најбољи тренер:  Антонио Пердомо
 Најкреативнији тренер:  Нобучика Куцува

Спољашње везе 
 Резултати 
 Резултати
 Резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1998.
Одбојка у Јапану